Традеска́нция () — род многолетних вечнозелёных травянистых растений семейства Коммелиновые (Commelinaceae). Многие виды — популярные комнатные растения.

Название 
Род был назван Карлом Линнеем в честь отца и сына Традескантов, английских естествоиспытателей, путешественников и коллекционеров — Джона Традесканта — старшего (1570—1638) и Джона Традесканта — младшего (1608—1662).

Распространение и биологическое описание 

Естественный ареал рода расположен в тропической и умеренных зонах Америки и тянется от севера Аргентины до юга Канады.

Побеги ползучие или прямые, полегающие и укореняющиеся на поверхности почвы. Листья эллиптические, яйцевидные до ланцетовидных, очерёдные. Соцветия пазушные, расположены в пазухах верхних листьев или верхушечные.

Культивирование 
Большинство видов традесканции — неприхотливые декоративно-лиственные растения, которые можно выращивать как комнатные растения, а также в оранжереях и зимних садах. Растения используются для оформления зимних садов, интерьеров, окон, а также как почвопокровные.

 Агротехника
Для обильного цветения и формирования декоративной, ярко окрашенной и компактной листвы рекомендуется содержать их в светлом месте, но не на солнцепёке и поливать в жаркие дни по мере просыхания почвы. Традесканции способны приспособиться почти к любым условиям содержания; они теневыносливы, но в слишком тёмном месте бледнеют, вытягиваются и частично теряют декоративность. Растения способны выносить и избыток освещения, однако попадание прямых солнечных лучей оставляет ожоги вплоть до отмирания частей листа.

Традесканции очень легко размножаются черенками в любое время года. Укореняются в течение нескольких дней в песчаной почве или даже в воде (что не всегда желательно) при температуре 15-25 градусов. После укоренения начинают быстро расти, через один-полтора месяца растения уже имеют вполне декоративный вид.

Уход за тремя оригинальными декоративными суккулентными видами из засушливых районов Перу и Мексики — традесканцией силламонтаной и традесканцией толстолистной, отличается от основной группы видов.

Все традесканции, включая и суккулентные, смело могут быть отнесены к самым неприхотливым и выносливым комнатным растениям.

Виды 
Род включает 75 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Tradescantia_buckleyi
 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Tradescantia_cerinthoides
 
 
 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Tradescantia_crassula
 
 
 
 
 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Tradescantia_fluminensis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Tradescantia_pallida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Tradescantia_spathacea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Tradescantia_zebrina

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 Традесканция — выращивание, уход. Журнал «Садовник». № 9, 2006 — выращивание традесканций в открытом грунте, в условиях средней полосы России.
 Gardeners’ Encyclopedia of Plants & Flowers. — Dorling Kindersley Limited, London, 1995.
 Jacobsen Hermann. Das Sukkulenten lexicon. VEB Gustav Fischer Verlag Jena. 2.Auflage, 1981.
 Тереза М., Беффа Д. М. Кактусы и другие суккуленты. — АСТ Астрель, 2002

Ссылки 
 Галынская Н. Традесканция — проще простого

Коммелиновые
Флора Южной Америки
Флора Северной Америки